Le district de Hedong (河东) est une subdivision administrative de la province du Shandong en Chine ;
 Le district de Hedong (河东) est une subdivision de la municipalité de Tianjin en Chine.

Homonymie de toponyme